Lao, nome nativo da língua laosiana
Lao Airlines, companhia de transporte aéreo do Laos
Lao Cai, província do Vietnã
Laosianos, subgrupo étnico tai 
Lao Zi, filósofo e alquimista chinês

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de antropônimos